Алханов — фамилия; имеет женскую форму Алханова. Известные носители:
 Алханов, Али Дадашевич (род. 1957) — заместитель министра юстиции Российской Федерации, президент Чеченской Республики (2004—2007).
 Алханов, Руслан Шахаевич (род. 1962) — генерал-лейтенант полиции.
 Алханов, Хайдар Минералович (род. 1951) — спортивный функционер, главный тренер ФК «Терек», министр по физической культуре, спорту и туризму Чечни.

Алханова 
 Алханова, Марал Ага кызы (1916 — ?) — звеньевая колхоза имени 28 апреля Тертерского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.

Примечания